9232 Miretti — asteroide della fascia principale
Fabio Miretti — (3 agosto 2003) è un calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Assonanti
Miretta — nome proprio di persona femminile
Mirette — strumenti utilizzati per modellare materiali plasmabili
Giovanni Nicolò Miretto — (XV secolo) è stato un pittore italiano attivo a Padova tra il 1423 e il 1440